Роджер Федерер — победитель турнира. 

Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль защищал свой титул, но в третьем раунде проиграл Томашу Бердыху.

Посев 

 ' Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Третий раунд)
  Давид Налбандян (Первый раунд)
  Иван Любичич (Третий раунд)
  Джеймс Блейк (Второй раунд)
  Николай Давыденко (Первый раунд)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Радек Штепанек (Отказ)  Энди Роддик (Отказ)''

<li>  Маркос Багдатис (Первый раунд)
<li>  Ллейтон Хьюитт (Второй раунд, отказ)<li>  Давид Феррер (Первый раунд)
<li>  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
<li>  Яркко Ниеминен (Четвертьфинал)
<li>  Фернандо Гонсалес (Полуфинал)
<li>  Томми Хаас (Второй раунд)
<li>  Робби Джинепри ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Rogers Cup 2006